Лесниковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Лесники. 

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Астапковичское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 54,52 км²
 Расположение: западная часть Рославльского района
 Граничит:
 на севере — с  Хорошовским сельским поселением
 на востоке и юге — с  Астапковичским сельским поселением
 на западе — с  Шумячским районом
 Крупные реки: Остёр, Рыдыга.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Лесники, деревня
 Бахаревка, деревня
 Никольское, деревня
 Рогово-1, деревня
 Рогово-2, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году